Polidor (fill de Cadme)
 Polidor (fill de Príam)
 Polidor de Rodes, escultor grec
 Polidor d'Esparta, rei d'Esparta 
 Polidor de Feres, tirà de Feres